Община Челинац () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр общины находится в собственно городе Челинац. Относится к региону Баня-Лука.

География 
Община Челинац находится на западе Республики Сербской. Граничит с муниципалитетами: Баня-Лука, Лакташи, Прнявор, Теслич, Котор Варош и Кнежево.

На юге и юго-западе муниципалитета высота над уровнем моря составляет в среднем 800 метров. На севере от 300 до 600 метров. Самая низкая точка — 196 метров над уровнем моря в устье реки Йошавка.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Челинац составила 16 874 человек, по переписи 1991 года —  18 713 человек.

Этнический состав населения общины Челинац по переписи 1991 года:
 сербы — 16.554 (88,46 %);
 боснийские мусульмане — 1.446 (7,72 %);
 хорваты — 76 (0,40 %);
 югославы — 377 (2,01 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 260 (1,38 %).
Всего: 18.713 чел.

Этнический состав населения общины Челинац по переписи 1971 года:
 сербы — 15.880 (91,10 %);
 боснийские мусульмане — 1.209 (6,93 %);
 хорваты — 90 (0,51 %);
 югославы — 14 (0,08 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 237 (1,38 %).
Всего: 17.430 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 30 населённых пунктов, в том числе город Челинац.

Список населённых пунктов общины Челинац с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания 

Общины Республики Сербской